Maybe Baby pode se referir a:

 "Maybe Baby" (canção), de Buddy Holly e Crickets
 Maybe Baby, estrelando Hugh Laurie e Joely Richardson
 For Keeps (filme), um filme de 1988 lançado internacionalmente como Maybe Baby

Desambiguação